Angelique Widjaja (1984-), joueuse de tennis indonésienne.
 Elizabeth Anita Widjaja (1951-), chercheuse indonésienne en taxinomie des bambous.
 Gloria Emanuelle Widjaja (1993-), joueuse de badminton indonésienne.
 Iskandar Widjaja (1986-), violoniste allemand.

Patronyme indonésien